USR steht als Abkürzung für:

 Unternehmenssteuerreform (Schweiz)
 U.S. Robotics, US-amerikanischer Hardware-Hersteller
 IATA-Code des Flughafens in Ust-Nera, Russland
 Uniunea Salvați România (Union Rettet Rumänien), politische Partei in Rumänien

usr steht für:
 unix system resources, ein Verzeichnis, siehe /usr

Abkürzung